La barrière de Milne est une barrière de glace, faisant anciennement partie de la barrière d'Ellesmere, et la deuxième plus large barrière de l'Arctique. Elle se situe au nord-est de l'île d'Ellesmere, au Canada.

Dans la fiction 
La Barrière de Milne est notamment citée dans le roman Deception Point de Dan Brown.

Liens externes  
  
  
 

Barrière de glace au Canada
Géographie du Nunavut